Walter Sandys kan syfta på:

* Walter Sandys (död 1435), parlamentsledamot
 Walter Sandys (död 1609),  parlamentsledamot